Bosznia-Hercegovina
Čitluk város és község a Hercegovina-Neretvai kantonban
Čitluk falu Bosanska Dubica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Čitluk falu Goražde községben, Boszniai Drina-menti kantonban
Čitluk falu Posušje községben, a Nyugat-Hercegovinai kantonban

Horvátország
Čitluk falu Promina községben, Šibenik-Knin megyében
Čitluk falu Sinj községben, Split-Dalmácia megyében
Lički Čitluk falu Gospić községben, Lika-Zengg megyében

Szerbia
Čitluk, falu Kruševac községben, a Rasai körzetben
Čitluk, falu Ljubovija községben, a Macsvai körzetben
Čitluk, falu Mali Zvornik községben, a Macsvai körzetben
Čitluk, falu Priboj községben, a Zlatibori körzetben
Čitluk, falu Sjenica községben, a Zlatibori körzetben
Čitluk, falu Sokobanja községben, a Zaječari körzetben
Čitluk, falu Zubin Potok községben, a Kosovska Mitrovicai körzetben